Joseph Talbot peut désigner :

 Joseph E. Talbot (1901-1966), représentant américain du Connecticut ;
 Joseph C. Talbot (1816-1883), évêque du diocèse épiscopal de l'Indiana ;
 Joseph Talbot, doyen de Cashel de 1924 à 1946.